Steeger ist der Name folgender Ortschaften:

 Steeger (Ottobeuren), einem Ortsteil der Gemeinde Ottobeuren in Bayern

Steeger ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Steeger (1885–1958), deutscher Universalgelehrter
 Horst Steeger (* 1932), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Ingrid Steeger (* 1947), deutsche Schauspielerin 
 Janine Steeger (* 1976), deutsche Journalistin und Moderatorin
 Josef Steeger (1883–1972), deutscher Politiker
 Julius Steeger (1881–1954), deutscher Verleger und Politiker (SPD)
 Marco Steeger, deutscher Schauspieler, Regisseur, Autor und Coach
 Werner Steeger (* 1958), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Steger
 Albert-Steeger-Preis, vom Landschaftsverband Rheinland seit 1956 vergebenes Stipendium